La Supercoupe d'Espagne 2010 () est la vingt-cinquième édition de la Supercoupe d'Espagne, épreuve qui oppose le champion d'Espagne au vainqueur de la Coupe du Roi. Disputée en match aller-retour les  et , l'épreuve est remportée par le FC Barcelone aux dépens du Séville FC sur le score cumulé de 5-3.

Participants 
La rencontre oppose le Football Club de Barcelone au Séville FC. Le Barca se qualifie au titre de sa victoire en championnat et le club sévillan dispute la Supercoupe grâce à son statut de vainqueur de la Coupe du Roi.

FC Barcelone-Séville FC est une confrontation inédite dans cette compétition. Le premier cité joue la Supercoupe pour la  et le second connaît sa .

Feuilles de match

Match aller

Match retour

Liens externes 
 Supercoupe d'Espagne sur www.rsssf.com
 Supercopa 2011 (match aller) sur www.footballdatabase.eu
 Supercopa 2011 (match retour) sur www.footballdatabase.eu

2010
Compétition de football à Barcelone
Événement sportif à Séville
Face-à-face gagné par le FC Barcelone
Face-à-face du Séville FC
Football en Espagne en 2010
Football en août 2010